Dendryphantinae са подсемейство скачащи паяци.

Класификация 
Подсемейство Dendryphantinae

Източници 

Скачащи паяци